13 е деветнадесети и последен студиен музикален албум на хевиметъл групата Black Sabbath, който е издаден на 10 юни 2013 г. от Vertigo Records. Това е първи албум на групата след 18 години затишие и първи с оригиналния вокал Ози Озбърн от Never Say Die! (1978) насам.

Албумът е поднесен на публиката от Въртиго Рекърдс и Репъблик Рекърдс в САЩ, както и от първите по света. Това е първият албум от Forbidden (1995), както и първият с Ози Озбърн и бас китариста Гийзър Бътлър от концертния Reunion (1998), който междувременно има две нови студийно записани песни. Това е също така първият албум с Бътлър от Cross Purposes (1994). Това е също първият след Never Say Die!, в който отсъства кийбордистът Джеф Никълс, както и първият на Въртиго Рекърдс (извън територията на САЩ и Канада) след The Eternal Idol (1987).

Оригиналният състав на групата започва работа по нов студиен албум през 2001 г. с продуцента Рик Рубин. Развитието му е отложено, тъй като Озбърн не е готов с осмия си солов албум, Down To Earth, а другите членове на групата в крайна сметка напускат Блек Сабат, за да се отдадат на собствените си проекти, например Джи Зи Ар и Хевън Енд Хел. Когато Блек Сабат обявяват края на творческата си пауза на 11 ноември 2011 г., те също така правят изявление, че ще подновят работата с Рик Рубин. Освен оригиналните членове Озбърн, Бътлър и китариста Тони Айоми, към тях се присъединяват барабанистът Брад Уилк (Rage Against the Machine и Audioslave), след като оригиналния барабанист Бил Уърд решава да остане извън събирането поради „спорове от договорно естество“. Албумът е предоставен за онлайн слушане по ITunes на 3 юни 2013 г.

Състав 
 Ози Озбърн – вокали
 Тони Айоми – китара
 Гийзър Бътлър – бас

Допълнителен персонал 
 Брад Уилк – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум 
{|class="wikitable sortable plainrowheaders" style="text-align:center"
|-
!scope="col"|Класация (2013)
!scope="col"|Позиция
|-
!scope="row"|Austrian Albums Chart
|40
|-
!scope="row"|Belgian Albums Chart (Flanders)
|102
|-
!scope="row"|Belgian Albums Chart (Wallonia)
|109
|-
!scope="row"|Canadian Albums Chart
|30
|-
!scope="row"|Danish Albums Chart
|41
|-
!scope="row"|German Albums Chart
|18
|-
!scope="row"|Hungarian Albums Chart
|92
|-
!scope="row"|Swedish Albums Chart
|27
|-
!scope="row"|Swiss Albums Chart
|27
|-
!scope="row"|US Billboard 200
|86
|-
!scope="row"|US Rock Albums
|18
|-
!scope="row"|US Hard Rock Albums
|2

Отличия 
Водещият сингъл на албума „God Is Dead?“ печели през 2014 г. Грами награда за най-добро метъл изпълнение.

Източници

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 2013 година